Ariarathe ou Ariarathès (en grec ancien  / Ariaráthês) est un nom porté par dix dynastes et rois de Cappadoce, en Anatolie, entre le :

Ariarathe , 331-322 av. J.-C.
Ariarathe II, 301-280 av. J.-C.
Ariarathe III, 280-220 av. J.-C roi en 255 av J.C.
Ariarathe IV, 220-163 av. J.-C.
Ariarathe V, 163-130 av. J.-C.  
Ariarathe VI, 130-116 av. J.-C.
Ariarathe VII, 116-101 av. J.-C.
Ariarathe VIII, 101-96 av. J.-C. 
Ariarathe IX, 95 av. J.-C.
Ariarathe X, 42-36 av. J.-C.

Voir aussi 
 Ariarathia, ville fondée par Ariarathe IV.

de:Otaniden